Иван Христофорович фон Шультен — полковник драгунского Грушецкого полка, позже — генерал-майор.

Биография 
На военной службе с 1753 года (по другим данным с 1758 года).

В чине — с 30 сентября 1798 года. По приказу 24 марта 1800 назначен командиром Нижегородского драгунского полка. По приказу 25 мая 1800 года отставлен от службы. А на докладе Военной Коллегии 20 июля 1801 года присвоен чин генерал-майора с полным полковничьим жалованьем и правом носить мундир. Премьер-майор Нижегородского драгунского полка, сверх комплекта.

Награды 
26 ноября 1789 года награждён орденом Святого Георгия IV класса (№ 703 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова) 26 ноября 1789 года.

Источники 
 Список воинскому департаменту и находящимся в штате при войске, в полках, гвардии, в артиллерии и при других должностях генералитету, шефам и штаб-офицерам, такожде кавалерам Военного Ордена и старшинам в иррегулярных войсках на 1795 год. СПб., 1795.
 Российский Государственный Военно-Исторический архив, фонд 407, опись 1, дело 126.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Ссылки 
 ШЕФЫ И КОМАНДИРЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛКОВ РУССКОЙ АРМИИ (1796—1855)
 Георгиевская страница.

Генерал-майоры (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса